La saison 1997-1998 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Dynamo Kiev, tenant depuis 5 saisons, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

C'est le Dynamo Kiev qui termine une nouvelle fois en tête et remporte son  de champion consécutif. Il réalise d'ailleurs le doublé cette saison en gagnant également la Coupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 1998-1999 tandis que le vainqueur de la Coupe d'Ukraine se qualifie pour la Coupe des Coupes 1998-1999. Le club le mieux classé qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe participe à la Coupe UEFA 1998-1999. De plus, un club se qualifie pour la Coupe Intertoto 1998.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Tchernomorets Odessa
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 FC Torpedo Zaporizhia
 Karpaty Lviv
 Nyva Ternopil
 
 Kryvbass Krivoï-Rog
 CSKA Kiev  
 Zirka Kirovohrad  
 FC Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk - Promu de 
 Metalurg Mariopol - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

1997-1998
Ukraine
Sport en Ukraine en 1997
Sport en Ukraine en 1998